Lagenomyces är ett släkte av svampar. Lagenomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lagenomyces